

Geografia

Austria 
 Steinhaus – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Steinhaus – dzielnica Landau an der Isar

Szwajcaria 

Steinhaus – była gmina w Szwajcarii, w kantonie Valais, w okręgu Goms. Została zlikwidowana w 2005 roku i wchłonięta przez gminę Ernen.

Polska 

 Steinhaus (Kamienny Dom) – jeden z najokazalszych budynków Braniewa do 1945 roku

Osoby 
 Bibiana Steinhaus – niemiecka sędzia piłkarska
 Edward Arthur Steinhaus – amerykański bakteriolog
 Hugo Steinhaus – polski matematyk